

Ґродниця — село в гміні Ольшина Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґродниця — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства